Painlevé est un nom de famille, porté notamment par :
 Paul Painlevé, mathématicien et homme politique français ;
 Jean Painlevé, fils du précédent, biologiste et réalisateur français.